Adolf Jan książę Pfalz-Zweibrücken
 Jan Adolf I (książę Saksonii-Weißenfels)
 Jan Adolf (książę Holsztynu-Gottorp)